Bertinetti ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Bertinetti (1923–1995), italienischer Fechter